bł. Albert Avogadro (ok. 1149–1214) – włoski kanonik regularny, biskup Bobbio i Vercelli, łaciński patriarcha Jerozolimy
 bł. Albert z Bergamo (ok. 1214–1279) – włoski tercjarz dominikański
 bł. Albert Marvelli (1918–1946) – włoski działacz Akcji Katolickiej

Zobacz też
 Święty Albert